Brother’s Keeper – program służący do generowania drzew genealogicznych
 Brother’s Keeper – angielski tytuł kanadyjsko-amerykańskiego filmu telewizyjnego z 2002 roku znanego w Polsce pod tytułem Kim Ty jesteś?